Ma Bassmahlak é o quinto álbum de estúdio da cantora libanesa Najwa Karam. Este álbum acompanhou de perto o estilo tradicional de Naghmet Hob. A principal diferença foi a natureza lírica e vocal das faixas que tinham mais profundidade e o que os dois álbum tem em comum foi o grande sucesso e a repercussão do cd em todo o Oriente Médio alcançando excelentíssimas posições de vendas e grande sucesso nas rádios.

Faixas do CD
 "Etghazzal Feeyi" (Flertando Comigo)
 "Ana ow Heey"  (Ou Ela ou Eu)
 "Ma Bassmahlak" (Não Vou Permitir que Você)
 "Sehrani" (Ligado a Noite Toda)
 "Hakim el-Qadi" (O Juiz deus a sua Sentença)
 "Ablak Ya Ma" (Antes de Você)
 "Qalbi Kheyal" (Meu Coração é Forte)

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 1995